Hostomice is de naam van een tweetal gemeenten in Tsjechië:    
 Hostomice (okres Beroun), stad in okres Beroun
 Hostomice (okres Teplice), gemeente in okres Teplice